Fadder kan syfta på:

 Fadder – en person som inom barndöpande kristna kyrkor tar på sig uppgiften att vara dopvittne, åtar sig ett särskilt ansvar som förebedjare och kristet föredöme och vägledare för den som döps
 Fadder (konfirmation) – vid konfirmationsundervisning i Svenska kyrkan, särskilt lägerförlagd sådan, brukar det finnas med ett par tre år äldre ungdomar som har till uppgift att vara förebedjare och kristna föredömen
 Fadder, en något mer erfaren person som vägleder andra, se mentorskap
 Fadder (välgörenhet) – en enskild person via en välgörenhetsorganisation åtar sig ett långsiktigt ekonomiskt ansvar för ett eller flera barn, ofta i tredje världen

Se även
 Fadderbarn